Fuyu Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fuyu Xian (härad i Kina, Heilongjiang), 
 Fuyu Xian (härad i Kina, Jilin), 
 Fuyu (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar